Possardt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Possardt (* 1973), deutscher Fotograf und Regisseur
 Brit Possardt (* 196x), deutsche Filmproduzentin und Unternehmerin
 Werner Possardt (1951–2004), deutscher Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur

Siehe auch:
 Possart
 Bossart